Чемпионат мира по борьбе 2022 года прошёл в Белграде (Сербия) с 10 по 18 сентября. В программе чемпионата были соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. В каждом виде борьбы медали разыгрывались в десяти весовых категориях. Российские борцы были отстранены от участия в соревнованиях в связи с санкциями. Однако 17 российских борцов, выступавших под флагами других стран, всё же приняли участие в соревнованиях.

Медальный зачёт

Командный рейтинг

Медалисты

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женская борьба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Сентябрь 2022 года
Международные спортивные соревнования в Белграде
Международные соревнования по борьбе в Сербии